«Кошкина пижама» (англ. The Cat's Pajamas: New Stories) — сборник рассказов американского писателя Рэя Брэдбери, опубликованный в 2004 году. В сборник вошли рассказы, написанные в разные периоды творчества автора.

Рассказы 
 Жив, здоров, пишу (Alive and Kicking and Writing) (2004) — предисловие
 Куколка (Chrysalis) (1946-1947)
 Остров (The Island) (1952)
 Как-то перед рассветом (Sometime Before Dawn) (1950)
 Слава вождю! (Hail to the Chief) (2003-2004)
 Будем самими собой (We'll Just Act Natural) (1948-1949)
 Ole, Ороско! Сикейрос, Si! (Ole, Orozco! Siqueiros, Si!) (2003-2004)
 Дом (The House) (1947)
 Траурный поезд имени Джона Уилкса Бута/Уорнер Бразерс/MGM/NBC (The John Wilkes Booth/Warner Brothers/MGM/NBC Funeral Train) (2003)
 Смерть осторожного человека (A Careful Man Dies) (1946)
 Кошкина пижама (The Cat's Pajamas) (2003)
 Треугольник (Triangle) (1951)
 Мафиозная Бетономешалка (The Mafioso Cement-Mixing Machine) (2003)
 Призраки (The Ghosts) (1950-1952)
 В Париж, скорей в Париж! (Where's My Hat, What's My Hurry) (2003)
 Превращение (The Transformation) (1948-1949)
 Шестьдесят шесть (Sixty-Six) (2003)
 Дело вкуса (A Matter of Taste) (1952)
 Мне грустно, когда идет дождь (Воспоминание) (I Get the Blues When it Rains (A Remembrance)) (1980)
 Все мои враги мертвы (All My Enemies Are Dead) (2003)
 Собиратель (The Completist) (2003-2004)
 «Восточный экспресс» в вечность для Р.Б., Г.К.Ч. и Дж.Б.Ш. (The R.B., G.K.C. and G.B.S. Forever Orient Express) (1996-1997) — эпилог

Название книги 
В названии рассказа и сборника Брэдбери буквализировал американское сленговое выражение 1920-х годов. Тогдашние джаз—хипстеры называли так кого-то или что-то лучшее, крутое, невероятное, великое. Под названием The Cat's Pajamas ранее выходили книги других авторов, несколько музыкальных произведений и одноименный фильм (1926 г.).

Примечания

Ссылки 
 Текст рассказов из сборника «Кошкина пижама»

Книги 2004 года
Литературные сборники 2004 года
Рассказы Рэя Брэдбери
Сборники рассказов Рэя Брэдбери